Эшель (от  — тамарикс) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Эшель, Амир (род. 1959) — израильский военный и государственный деятель, генерал-майор, начальник штаба ВВС Израиля и генеральный директор министерства обороны Израиля.
  (1900—1966) — сионистский деятель, основатель и первый командующий Воздушной службой «Хаганы».
 Эшель, Тамар (1920—2022) — израильский дипломат и политик, депутат кнессета 9—10 созывов.
  (1958—2010) — израильский историк и археолог, профессор Университета имени Бар-Илана.

См. также 
  — еврейское поселение близ Беэр-Шевы, разрушенное во время Арабо-израильской войны 1948—1949 годов.
  — молодёжная деревня в региональном совете Мерхавим (Израиль).
 Эшель Мостерт Руди (африк. Eschel Mostert Rhoodie; 11 июля 1933, Каледон — 17 июля 1993, Атланта) — южноафриканский журналист и политический технолог, секретарь Министерства информации ЮАР в период 1972—1977 годов.